Sollana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sollana (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Sollana (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar